Приведён спи́сок доме́нов ве́рхнего у́ровня. Базовая информация дана в статье домен верхнего уровня (ДВУ). Официальный список всех доменов верхнего уровня поддерживается администрацией адресного пространства Интернет (IANA). 

На 2021 год создано более 1500 доменов верхнего уровня, включая около 300 национальных; многие из них зарегистрированы и управляются частными фирмами и корпорациями.

Общие домены верхнего уровня

Условные обозначения 
 Имя: DNS имя общего домена верхнего уровня
 Назначение: целевая аудитория или круг пользователей
 Примечания: общие пометки
 IDN: поддержка интернационализованных доменных имён (IDN)
 DNSSEC: наличие записей для системы безопасности доменных имён (DNSSEC)

Домены верхнего уровня по странам 
 Имя: DNS имя национального домена верхнего уровня
 Назначение: страна или регион
 Пояснение: Пояснение кода, если не очевидно из английского названия страны
 Примечания: общие пометки
 IDN: поддержка интернационализованных доменных имён (IDN)
 DNSSEC: наличие записей для системы безопасности доменных имён (DNSSEC)
 SLD: допускает регистрацию доменов второго уровня (SLD) (возможны ограничения).

Примечания

Национальные домены верхнего уровня

Примечания

Проекты национальных доменов верхнего уровня 
Следующие ДВУ были запрошены с помощью процедуры, известной как ускоренный процесс IDN ДВУ.

«Утверждено» означает, что название как таковое одобрено, но национальные организации пока не разрешают использовать доменное имя.

Тестовые домены верхнего уровня 
В октябре 2007 года ICANN разработала список интернационализированных доменных имен высшего уровня с целью тестирования их использовании в корневой зоне и внутри этих доменов. Предполагается, что они будут доступны в течение ограниченного периода времени. Каждое из этих имён доменов верхнего уровня содержит слово, означающее «испытание» на соответствующем языке.

Каждый из этих доменов содержит только один сайт со словом «пример», закодированном в скрипте на соответствующем языке. Эти «пример.испытание»-сайты тестируют вики, используемой ICANN.

Инфраструктурные домены верхнего уровня

См. также 
 Общий домен верхнего уровня
 Национальный домен верхнего уровня
 Public Suffix List — инициатива Mozilla Foundation по поддержанию актуального списка доменов верхнего уровня и эффективных доменов верхнего уровня

Поиск сайтов по верхнему домену в Google.com 
 Команда для поисковой строки: site:.верхний домен
 Например: site:.mil

Примечания

Ссылки 
 IANA’s list of TLDs
 IANA’s list of TLDs in machine-readable format
 The Internet Domain Survey
 The Public Suffix List / PSL — Maintained by Mozilla

Домены верхнего уровня